Moscow hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas 
 Moscú, la capital rusa escrita en inglés.
 Moscow (Canadá), aldea dentro del municipio de Stone Mills (Ontario).
 Moscow (India), villa en el distrito de Kottayam, en Kerala.
 Óblast de Moscú, división administrativa en la que se encuentra la capital rusa.
 Moscow (Escocia), aldea en East Ayrshire, Escocia, Reino Unido

Moscow (Idaho)
 Moscow (Indiana)
 Moscow (Iowa)
 Moscow (Kansas)
 Moscow (Maine)
 Moscow (Maryland)
 Moscow (Misisipi)
 Moscow (Ohio)
 Moscow (Pensilvania)
 Moscow (Tennessee)
 Moscow (Texas)
 Moscow (Vermont)
 Moscow (Virginia Occidental)
 Moscow (Wisconsin)
 Moscow Mills (Misuri)
 Municipio de Moscow (Dakota del Norte)
 Municipio de Moscow (Iowa)
 Municipio de Moscow (Kansas)
 Municipio de Moscow (Míchigan)
 Municipio de Moscow (Minnesota)

Personas 
 David Moscow, actor estadounidense.
 Maisie Mosco, escritora inglesa.

Música 
 Moscú, Cheryomushki, opereta con música de Dmitri Shostakóvich.
 Moscow (Tchaikovsky), canción de 1883 de Tchaikovsky.
 Oh Moscow, álbum de Lindsay Cooper.
 Moscow (Giardini), melodía del himno de Felice Giardini, también llamado himno italiano.

Además 
 Metro de Moscú, sistema de metro de la ciudad de Moscú.
 Football Club Moscú, club de fútbol de Rusia.
Moscú (1938), destructor soviético de la clase Leningrado que combatió durante la Segunda Guerra Mundial
 Método MoSCoW, técnica de priorización utilizada en análisis de negocios y desarrollo de software.
 Moscú-850, noria gigante en Moscú.